Chris Lipsett (né le  à Ottawa en Ontario au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 
Il évolue de 1996 à 2012 en tant que professionnel dans différentes ligues en Amérique du Nord et en Europe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Kings de Powell River || LHCB || 58 || 39 || 44 || 83 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Golden Knights de Clarkson || NCAA || 19 || 1 || 3 || 4 || 16 || - || - || - || - || -
|- 
| 1993-1994 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 34 || 8 || 3 || 11 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 34 || 13 || 16 || 29 || 30 || - || - || - || - || -
|- 
| 1995-1996 || Golden Knights de Clarkson|| NCAA || 25 || 9 || 14 || 23 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Express de Roanoke || ECHL || 70 || 19 || 27 || 46 || 40 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|- 
| 1997-1998 || Express de Roanoke || ECHL || 67 || 32 || 33 || 65 || 47 || 9 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|rowspan=2| 1998-1999 || Express de Roanoke || ECHL || 21 || 7 || 6 || 13 || 19 || - || - || - || - || -
|- 
|Pride de Pee Dee || ECHL || 45 || 24 || 21 || 45 || 34 || 13 || 13 || 4 || 17 || 20
|-
| 1998-1999 || Lock Monsters de Lowell || LAH || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 1999-2000 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 70 || 25 || 23 || 48 || 38 || 9 || 0 || 7 || 7 || 8
|- 
| 2000-2001 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
| 2000-2001 || Aeros de Houston || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Thoroughblades du Kentucky || LAH || 71 || 21 || 34 || 55 || 45 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2001-2002 || Sheffield Steelers || ISL || 46 || 24 || 18 || 42 || 67 || 8 || 5 || 2 || 7 || 2
|-
| 2002-2003 || Iserlohn Roosters || DEL || 51 || 14 || 12 || 26 || 52 || - || - || - || - || -
|- 
| 2003-2004 || Aces de l'Alaska || ECHL || 66 || 22 || 28 || 50 || 32 || 7 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2004-2005 || Wölfe Freiburg || 2. bund. || 48 || 27 || 26 || 53 || 103 || - || - || - || - || -
|- 
| 2005-2006 || Eisbären Regensburg || 2. bund. || 9 || 3 || 3 || 6 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2006-2007 || Gorillas d'Amarillo || LCH || 50 || 27 || 33 || 60 || 40 || 6 || 6 || 6 || 12 || 20
|- 
| 2007-2008 || Gorillas d'Amarillo || LCH || 63 || 31 || 38 || 69 || 78 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Rush de Rapid City || LCH || 62 || 27 || 29 || 56 || 48 || -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2009-2010 || Mallards de Quad City || LIH || 76|| 28|| 37|| 65|| 32|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011 || Gems de Dayton || LCH || 42|| 22|| 27|| 49|| 30|| 3|| 1|| 1|| 2|| 0 
|-
| 2011-2012 || Gems de Dayton || LCH || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en septembre 1974
Naissance à Ottawa
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de l'Express de Roanoke
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Mallards de Quad City (LIH)
Joueur des Gems de Dayton
Joueur du EHC Freiburg
Attaquant de hockey sur glace